Wartenhorst ist der Familienname oder ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Anton Jaksch von Wartenhorst (1810–1887), böhmischer Internist, siehe Anton von Jaksch
 Rudolf Jaksch von Wartenhorst (1855–1947), böhmisch-österreichischer Internist und Pädiater, Rudolf von Jaksch

Siehe auch:
 Wartenhorster Sundern,  Naturschutzgebiet in der Gemeinde Everswinkel, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen